Zazzo ist der Familienname folgender Personen:

 Lawrence Zazzo (* 1970), US-amerikanischer Countertenor
 René Zazzo (1910–1995), französischer Psychologe